Хмельники — деревня в Тейковском районе Ивановской области России, с 2009 года входит в состав Морозовского сельского поселения.

Постоянный житель в деревне 1, домовладений 14 (2009).

История 
Деревня Хмельники до 2009 года входила в состав муниципального образования «Сокатовское сельское поселение» Тейковского района Ивановской области

В 1971 году в деревне была ферма, два колхозных двухподъездных дома, всего более полуста домов, большое стадо коров, два пруда.

Расположение 
Деревня Хмельники расположена примерно в 29 км к югу от города Тейково у границы с Владимирской областью. В 3 км западнее деревни проходит автодорога .

Примечания 

Населённые пункты Тейковского района